Боляев — фамилия:

 Боляев, Акай (?—1670) — эрзянский мурза.
 Боляев, Иван Павлович (1907—1975) — советский учёный, доктор технических наук.

См. также 
 Беляев